Content signifie « dont les désirs, les besoins, les goûts sont satisfaits ».

Navire 
Plusieurs navires de la Marine royale française ont été nommés Content :
 Content, un vaisseau de ligne de 64 canons, lancé en 1686 ;
 Content, un vaisseau de ligne de 60-64 canons, lancé en 1695 ;
 Content, un vaisseau de ligne de 60 canons, lancé en 1717.

Voir aussi 
 Content management system, un système de gestion de contenu
 Content management framework, une plateforme de gestionnaire de contenu 
 Content Scrambling System, un système de brouillage du contenu

Référence 

Homonymie de bateaux